Sljeme (Stubičke Toplice) - plaats in Kroatië
 Sljeme - de hoogste top van het bergmassief Medvednica in Kroatië
 Sljeme (kleding) - Kroatisch kledingmerk